Alinari ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Mélida y Alinari (1849–1902), spanischer Architekt, Bildhauer, Maler und  Militär
 Enrique Mélida y Alinari (1838–1892), spanischer Maler, siehe Enrique Mélida
 José Ramon Mélida y Alinari  spanischer Archäologe

Siehe auch:
 Fratelli Alinari